

Persone
 Charles Leale – medico e militare statunitense
 Ettore Leale – calciatore italiano

Altro
 Domovoi Leale – personaggio di Artemis Fowl